Чоши Аразклычев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1922 году в селе Атаева. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1991 гг. — председатель колхоза «Октябрь» Тахтинского района Ташаузской области Туркменской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 9-12-го созыва.

Жил в Туркменистане.

Награды и звания 
 орден Ленина (01.10.1965, 08.04.1971)
 орден Октябрьской Революции (26.02.1990)
 орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (11.01.1957, 27.12.1976)

Источники 
 Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР : десятый созыв. - Ашхабад : Туркменистан, 1981. - 304 с. : портр. - Текст парал.: туркм., рус.

Примечания 

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 12-го созыва